A Taça Madame Gaby Coelho Netto foi um torneio amistoso de futebol disputado em 1916 por duas equipes cariocas: o  e o São Cristóvão. 

O rubro-negro sagrou-se campeão, após vencer o segundo jogo por 2 x 0. O primeiro terminou empatado em 1 a 1.

Ficha Técnica das Partidas 
 Jogo 1

 Jogo 2

Premiação 

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol‎
São Cristóvão de Futebol e Regatas
Partidas do Clube de Regatas do Flamengo